«Аркада́г» ( — «покровитель») — официальный и самый распространённый титул второго президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова (2007—2022). Этот термин официально применяется только в отношении второго президента государства как гражданами Туркмении, так и официальными лицами и абсолютно всеми государственными СМИ Туркмении.

Официально титул «Аркадаг» государственные СМИ Туркмении переводят как «твердыня, опора и надежда», также переводят как «покровитель», хотя само слово происходит от двух туркменских слов — arka (сзади) и dag (гора) — то есть дословно «Гора сзади [нас]», а смысловой перевод — «Большая опора».

Титул «Аркадаг» президент Туркмении официально получил 26 октября 2010 года перед военным парадом в честь 19-летней годовщины независимости Туркмении на стадионе «Копетдаг» в Ашхабаде.

В 2011 году 600 девушек в спортивных костюмах изобразили на поле стадиона большую надпись ARKADAG, с последующим исполнением участниками представления и зрителями песни посвящённые «Аркадагу» и кричалки «Слава тебе, Аркадаг!» (). К популяризации титула были подключены певцы, актёры, спортсмены, писатели, поэты, общественные и политические деятели и другие представители интеллигенции, лояльные к власти в Туркмении. Певцы стали сочинять и исполнять песни в честь «Аркадага», другие в программах на телевидении и радио бесконечно благодарили своего «Аркадага» за все блага в их государстве.

Популярный туркменский певец Бегмырат Аннамырадов с песней «Arkadaga şöhrat!» (Слава Аркадагу!) был признан победителем национального музыкального конкурса «Звезда года – 2010» как лучший певец и как лучшая песня года.

У Гурбангулы Бердымухамедова как и у его предшественника Сапармурата Ниязова множество неофициальных титулов, как «Лидер нации», «Цвет нации», «Милосердный Аркадаг», «Многоуважаемый президент», «Славный сын своего народа», «Спаситель», «Почётный старейшина народа» и другие. Среди туркменской оппозиции распространено издевательское изменение титула «Аркадаг» в «Харамда́г» от слова и понятия хара́м.

Граждане Туркмении на телевидении и радио, а также в различных мероприятиях должны обращаться и упоминать Гурбангулы Бердымухамедова как «Нашего милосердного Аркадага» ().

См. также 
  ( «глава туркмен») — титул Сапармурата Ниязова, первого президента Туркмении (1990—2006).
 Основатель мира и национального единства — Лидер нации
 Юртбаши
 Елбасы
 Культ личности

Примечания 

Титулы
Звания Туркменистана